El término Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales puede referirse a:

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Rey Juan Carlos);
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP);
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala;
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción;
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile;
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca;
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile;
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile;